Die ewige Tabelle der färöischen Fußballmeisterschaft umfasst alle Spielzeiten der färöischen Fußballmeisterschaft seit Einführung des Ligaspielbetriebs 1947.

Die Tabelle enthält die zehn Erstligisten, fünf Zweitligisten, zwei Drittligisten, einen Viertligisten sowie acht inzwischen aufgelöste beziehungsweise fusionierte Vereine.

Ewige Tabelle 
Für die nachfolgende Auflistung wurde die Drei-Punkte-Regel zu Grunde gelegt. 2023 in der Betrideildin spielende Vereine sind grün unterlegt.

 !! Spielzeiten
 || 1947–
 || 1947–2009, 2011–
 || 1947–84, 1986, 1988–
 || 1976, 1979, 1984–88, 1991–92, 1994–95, 1997–2022
 || 1949–88, 1990–96, 1998, 2002, 2005, 2012–13, 2015–16, 2019–21, 2023
 || 1980–2007
 || 1981–2004, 2006, 2008–12, 2014, 2016, 2021–
 || 1994, 2001–15, 2017–
 || 2008–
 || 1971–82, 1985, 1988–89, 1993–94, 1996–99, 2004–06, 2008–17, 2019–21, 2023
 || 1947–50, 1952–53, 1956–59, 1966–81, 1987–93, 1996–2004
 || 2002–08, 2014, 2016–20, 2022
 || 1989–90, 1992–97, 1999–2001, 2007–08, 2010–11
 || 2007, 2009–10, 2013–16, 2018–20, 2022–
 || 2009, 2011, 2013, 2017–18, 2021–
 || 1982–89, 1993
 || 1995, 2005–07, 2010, 2012, 2015
 || 1947, 1978–80, 1983, 1990–91
 || 1995–97, 2000–01, 2003
 || 1947, 1989–90, 1992
 || 2017–18
 || 1991, 1998–2000
 || 1947
 || 1948–49
 || 1977
 || 1948

Weblinks 
 FaroeSoccer.com (färoisch)

Faroische Fussballmeisterschaft
Ewige Tabelle